Palolo vernalis är en ringmaskart som först beskrevs av Treadwell 1922.  Palolo vernalis ingår i släktet Palolo och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
vernalis